Ge 6/6 II — швейцарский узкоколейный электровоз переменного тока, эксплуатирующийся на Ретийской железной дороге (RhB).

По швейцарской системе обозначений название электровоза имеет следующую расшифровку: узкоколейный (G) электровоз (e) с 6 осями, 6 из которых (то есть все) являются движущими, II серия.

Эксплуатация

Примечания 

Электровозы Швейцарии